

Sport
sv DSV, een amateurvoetbalclub uit Sint Anthonis (Noord-Brabant);
DSV Concordia, een sportvereniging uit Delft;
DSV Full Speed, een sportvereniging uit Delft;
Deutscher SV Posen, een voormalige Duitse voetbalclub uit Posen.

Overig
Delftste Studenten Vereniging Sint Jansbrug, een studentenvereniging in Delft;
D.S.V. Nieuwe Delft, een Delftse studentenvereniging;
Dietsch Studentenverbond, een Groot-Nederlandse studentenvereniging van 1922 tot 1941;
DSV A/V, een Deens transportbedrijf;
SeaQuest DSV, een Amerikaanse sciencefictionserie.